A 2007-es U20-as óceániai selejtezőtornát 2007. január 19. és január 31. között rendezték az új-zélandi Waitakere-ben.

 jutott ki a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságra.

Külső hivatkozások 
 FIFA.com: 2007 OFC U-20 Championship 

2007OFC